Stati Uniti d'America
 Mechanicsburg – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Mechanicsburg – villaggio della Contea di Champaign, Ohio
 Mechanicsburg – borough della Contea di Cumberland, Pennsylvania